

Događaji
 Salamanasar III., asirijski kralj, je na teritoriju sjeverne Sirije učvrstio svoju vlast.

Rođenja

Smrti